Mysterious Ways peut faire référence à :
 Mysterious Ways, une chanson du groupe U2 sortie en 1992 ;
 Mysterious Ways : Les Chemins de l'étrange, une série télévisée américaine/canadienne diffusée entre 2000 et 2002.

Homonymie de titre